

Крупське — село, Железінський район, Павлодарська область

Крупське — село, Львівська область, Миколаївський район
 Крупське — село, Черкаська область, Золотоніський район

 Крупське — колишнє село Глобинського району Полтавської області, ліквідовано 1990 року
 Крупське — колишня назва села Студень (Житомирська область, Малинський район)
 Крупське — колишня назва села Карлівка (Кіровоградська область, Кропивницький район)
 Крупське — колишня назва села Миколаївка (Кіровоградська область, Новомиргородський район)
 Крупське — колишня назва села Базилівка (Сумська область, Конотопський район)

Див. також 
 Крупські
 Крупська
 Крупський